Tusculum bezeichnet:
 Tusculum, eine antike und mittelalterliche Stadt in Latium
 Gespräche in Tusculum, eine Schrift des Marcus Tullius Cicero, siehe Tusculanae disputationes
 Schlacht von Tusculum, bei der 1167 ein deutsches Ritterheer unter Christian von Mainz und Rainald von Köln das stadtrömische Aufgebot vernichtete
 Sammlung Tusculum, Serie von zweisprachigen Ausgaben der griechischen und lateinischen Literatur (mit Tusculum-Lexikon der griechischen und lateinischen Literatur)
 Tusculum College, Universität in Tennessee, USA
 Tusculum über der Alb, abgegangenes Lusthaus im Schwarzwald

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Tusculum (Tennessee), Gemeinde in Greene County, Tennessee
 Columbia-Tusculum, ältestes Stadtviertel von Cincinnati, Ohio
 Tusculum (Nashville), Stadtviertel in Nashville, Tennessee
 Tusculum, bis 1852 Name von Boerne (Kendall County, Texas)

Villen in Deutschland, der Schweiz, der Tschechoslowakei und in Schweden, beispielsweise:
 Villa Tusculum, Villa in Winkel, Kanton Zürich; siehe Johannes Meyer-Rusca
 Villa Tusculum, Villa am Würzburger Stein in Würzburg, Bayern
 Villa Tusculum, Villa in der Freiherr-vom-Stein-Allee in Weimar, Thüringen 

mehrere gleichnamige, im National Register of Historic Places gelistete, Objekte:
 Tusculum (Princeton, New Jersey), NRHP-ID: 78003171
 Tusculum (Arcola, North Carolina), NRHP-ID: 74001386
 Tusculum (Amherst, Virginia), NRHP-ID: 04001244

Siehe auch:
 Tuscola
 Tuscolano
 Tuskulaner